Unz ist der Familienname folgender Personen:
 Dagmar Unz (* 1965), deutsche Kommunikationswissenschaft und Medienpsychologin
 Ron Unz (* 1961), US-amerikanischer Suprematist

unz steht für:
 Unde Kaili (ISO-639-3-Code), einer der Dialekte des Dialektkontinuums Kaili in Zentral-Sulawesi, Indonesien
 unzirkuliert (bankfrisch), Erhaltungszustand von Banknoten und Münzen

UNZ steht für:
 Unsere Neue Zeitung, deutsche Wochenzeitung
 „Übertragungsdatei Abschluss“ (Interchange Trailer), abschließendes Segment einer EDIFACT-Übertragung, siehe EDIFACT #EDIFACT-Aufbau
 Unicode-gerechte Norm für Zusatzzeichen für den Satz gebrochener und Kurrentschriften

Siehe auch:
 Unze

Abkürzung